Le cabinet du président de la république de Côte d'Ivoire constitue l'équipe  de conseillers au service de celui-ci, pour l'assister dans ses prises de décisions quotidiennes.

Secrétaire général 
Il est le plus haut placé du cabinet du président. Il est également son porte-parole.

Liens 

Côte d'Ivoire